Varneville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Varnéville, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Varneville-Bretteville, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,